

Краковяни — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Краковяни — село в гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Краковани